Eudes ist der Name folgender Personen:

 Eudes de Châtillon (~1035–1099), Papst von 1088 bis 1099, Seliger der katholischen Kirche, siehe Urban II.
 Eudes Herpin von Bourges († um 1109), Vizegraf von Bourges und Kreuzfahrer
 Eudes I. de Vaudemont (1192–1197), Bischof von Toul
 Eudes II. de Sorcy (1219–1228), Bischof von Toul
 Eudes III. de Grançon (1306–1308), Bischof von Toul, siehe Otto von Grandson

Eudes ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Eudes-Deslongchamps (1830–1889), französischer Paläontologe
 François Eudes de Mézeray (1630–1683), französischer Schriftsteller und Historiker
 Johannes Eudes (1601–1680), katholischer Priester 
 Jacques-Amand Eudes-Deslongchamps (1794–1867), französischer Mediziner, Zoologe und Paläontologe